Щелкалов — русская фамилия. Известные носители:

Два брата, влиятельных думных дьяка, в царствование Ивана Грозного и Бориса Годунова:
 Щелкалов, Андрей Яковлевич (? — 1598) — думский дьяк, брат В. Я. Щелкалова
 Щелкалов, Василий Яковлевич (? — 1611) — думский дьяк Посольского приказа.
 Щелкалов, Яков Семенович — дьяк великого князя, 1549 г.

Примечания

Ссылки